Palmitalensi – abitanti di Palmital (Paraná)
Palmitalensi – abitanti di Palmital (San Paolo)